Epicoccospora är ett släkte av svampar. Epicoccospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Epicoccospora